Złote runo – znaczenie w mitologii

W kulturze:
 Złote runo – film Janusza Kondratiuka z 1996
 Złote runo – opera Aleksandra Tansmana
 Złote runo – dramat Pierre’a Corneille’a
 Złote runo – dramat Stanisława Przybyszewskiego

Zobacz też 
 Order Złotego Runa